Aaron Frazier (nascido em 29 de junho de 1982) é um ator americano, que é mais conhecido por interpretar Harold Esquisito no filme de 2004 Fat Albert.

Biografia 
Aaron Frazier cresceu em Chicago, Illinois e nasceu em Battle Creek, Michigan.

Filmes 

Atores dos Estados Unidos